Виктор Леонтьевич Копп (16 (29) сентября 1880, Ялта — 24 марта 1930) — советский дипломат, участник социал-демократического движения в России.

Биография 
Родился 16 (29) сентября 1880 года в Ялте, в мещанской семье среднего достатка. После смерти отца в 1886 году семья оказалась в трудном материальном положении. В 1888 году был взят на воспитание родственниками. В 1898 году окончил реальное училище в Николаеве. В последнем классе училища и после его окончании участвовал в кружках радикальной интеллигенции и начинает вести пропагандистскую деятельность в рабочих кружках. В это же время впервые знакомится с теоретическими работами Карла Маркса.

В 1900 году поступил в Харьковский Технологический институт, но вскоре был отчислен за организацию студенческой забастовки и выслан из Харькова за участие в демонстрации 4 марта 1901 года. С этого времени становится профессиональным революционером, ведя подпольную работу сначала в Екатеринославе, где он был арестован за организацию и за речь на маёвке. Затем работает за границей, организуя доставку «Искры». Работает в качестве агента организационного комитета II съезда РСДРП.

Член РСДРП с 1903 года, меньшевик. Участвовал в Первой мировой войне. В начале 1915 года попал в плен и оставался в Германии до осени 1918 года, когда был освобождён и включён в состав российской миссии в качестве советника по рекомендации полпреда А.А. Иоффе. Затем занимал следующие должности:
 1919—1921 гг. — уполномоченный НКИД РСФСР в Германии, уполномоченный НКВТ РСФСР в Германии.
 Декабрь 1922 г. — заместитель председателя советской делегации на Московской конференции по сокращению вооружений.
 1923—1925 гг. — уполномоченный НКИД СССР при СНК РСФСР, член Коллегии НКИД СССР.
 1925—1927 гг. — Полномочный представитель СССР в Японии.
 1927—1930 гг. — Полномочный представитель СССР в Швеции.

Указывают, что одно время он являлся вице-президентом Русского психоаналитического общества.

Источники и ссылки 

 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 2, с. 100—101.
 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Черноперов В. Л. Дипломат В. Л. Копп и его роль в формировании советской политики в отношении Германии : 1919—1924 гг. Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. Нижний Новгород, 2007.

Торгпреды СССР
Участники Первой мировой войны (Россия)
Послы СССР в Японии
Послы СССР в Швеции
Выпускники Николаевского реального училища